Аббас II:

 Аббас II Сефеві (1632—1667) — шах Ірану з травня 1642 р. з династії Сефевидів.
 Аббас II Хільмі-паша (; 14 липня 1874, Александрія — 19 грудня 1944, Женева) — останній хедив Єгипту.